Castelnau (van het latijn castellum novum) is een dorp of stad gesticht in de middeleeuwen in de nabijheid van een kasteel.

Voorstelling 
Castelnau is een Occitaans begrip dat 'nieuw kasteel' betekent. De nieuwe kastelen die dateren van de 11e eeuw en 12e eeuw en lokaal soms « Châteauneuf », « Castets » etc. genoemd worden, zijn van origine agglomeraties die gecreëerd zijn door een heerser in de nabijheid van een kasteel, als contra beweging tegen de plattelandsdorpen waar hij minder controle over had.

Muret, Auvilar, Mugron, Pau zijn oorspronkelijk castelnaux. In de Gascogne wordt naam castelnau soms samengesteld met een heerlijkheid Castelnau-Magnoac, Castelnau-Barbarens, etc.

Gemeenten in Frankrijk 
Castelnau is de naam (in samenstellingen) van een aantal Franse gemeenten:
Castelnau-Barbarens, Gers
Castelnau-Chalosse, Landes
Castelnau-d'Anglès, Gers
Castelnau-d'Arbieu, Gers
Castelnau-d'Aude, Aude
Castelnau-d'Auzan, Gers
Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne
Castelnau-de-Brassac, Tarn
Castelnau-de-Guers, Hérault
Castelnau-de-Lévis, Tarn
Castelnau-de-Mandailles, Aveyron
Castelnau-de-Montmiral, Tarn
Castelnau-de-Médoc, Gironde
Castelnau-le-Lez, Hérault
Castelnau-Durban, Ariège
Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées
Castelnau-Montratier, Lot
Castelnau-Picampeau, Haute-Garonne
Castelnau-Pégayrols, Aveyron
Castelnau-Rivière-Basse, Hautes-Pyrénées
Castelnau-sur-Gupie, Lot-et-Garonne
Castelnau-sur-l'Auvignon, Gers
Castelnau-Tursan, Landes
Castelnau-Valence, Gard
Castelnaud-de-Gratecambe, Lot-et-Garonne
Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne

Zie ook
Castelnou (doorverwijspagina)

Occitaans